Salmagundi – czasopismo z XIX wieku
 Salmagundi – kwartalnik z XX wieku
 Salmagundi – sałatka